ADT steht für:
 Abrechnungsdatentransfer, das erste Datenaustauschformat im deutschen Gesundheitswesen, siehe xDT
 Abstrakter Datentyp
 Access Developer’s Toolkit, ein Entwicklungswerkzeug für auf MS Access basierende Datenbanken, siehe Microsoft Access #Produktversionen
 American District Telegraph, in Deutschland als ADT Security Deutschland
 Androgen-Deprivations-Therapie, eine medizinische Therapie, siehe Prostatakrebs#Hormontherapie
 Android Development Tools, ein Plug-in für Eclipse für Androidprojekte
 Arbeitsgemeinschaft Deutscher Technologie- und Gründerzentren, ehemaliger Name des Bundesverbandes Deutscher Innovations-, Technologie- und Gründerzentren
 Arbeitsgemeinschaft Deutscher Tierzüchter e.V.
 Arbeitsgemeinschaft Deutscher Tumorzentren
 Atlantic Daylight Time, die Sommerzeit der Zonenzeit Atlantic Standard Time, siehe UTC−4
 Automatic Double-Tracking, auch Artificial Double-Tracking, ein Klangeffekt in der Aufnahmetechnik, siehe Overdub #Double-Tracking
 Bahnhof Hamburg Diebsteich (DS100-Code)

Adt ist der Familienname folgender Personen:
 Christoph Adt (* 1956), deutscher Dirigent und Orchesterpädagoge
 Diethard Adt (* 1939), deutscher Grafiker und Hochschulrektor
 Harro Adt (* 1942), deutscher Botschafter
 Katrin Adt (* 1972), deutsche Managerin

Personen der Pappmachédynastie Adt:
 Eduard Adt (1850–1919), Fabrikant, Bürgermeister und Mitglied des Deutschen Reichstags
 Franz Adt (1822–1870), deutscher Unternehmer und Politiker
 Gustav Jacob Adt (1860–1922), Fabrikant und Landtagsabgeordneter
 Hans Adt (1888–1980), deutscher Papierindustrieller
 Johann-Baptist Adt (1825–1913), deutscher Unternehmer
 Peter Adt (1798–1879), deutscher Unternehmer
 Peter Adt (Unternehmer, 1820) (1820–1900), deutscher Unternehmer der Pappmachédynastie Adt und Bürgermeister

adt steht für:
 Adynyamathanha (ISO-639-3-Code), eine der Pama-Nyunga-Sprachen in Australien

Abkürzung